Казарята — название населённых пунктов в России:

 Казарята — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Казарята — деревня в Кунгурском районе Пермского края.